Devon Tower steht für:

 Sauchie Tower, Tower House in Sauchie, Schottland
 Devon Energy Tower, Wolkenkratzer in Oklahoma City, Vereinigte Staaten